El término Mirne o Myrne puede referirse a:

 Mirne (Volnovaja), asentamiento urbano en el raión de Volnovaja del óblast de Donetsk (Ucrania).
 Mirne (Jersón), pueblo situado en el raión de Jersón del óblast de Jersón (Ucrania).
 Mirne (Skadovsk), asentamiento urbano en el raión de Skadovsk del óblast de Jersón (Ucrania).
 Mirne (Lugansk), pueblo en el raión de Lugansk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Mirne (Odesa), pueblo en el raión de Izmaíl del óblast de Odesa (Ucrania).
 Mirne (Melitópol), asentamiento urbano en el raión de Melitópol del óblast de Zaporiyia (Ucrania).
 Mirne (Pologui), pueblo en el raión de Pologui del óblast de Zaporiyia (Ucrania).